Die B Grupa 1967/68 war die 19. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 12. August 1967 und endete am 30. Juni 1968.

Modus 
Insgesamt 37 Mannschaften traten in der Nord- (18) und Südgruppe (19) an. Diese spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen in die A Grupa auf. Aus der Gruppe Nord stiegen zwei Vereine ab, aus der Südgruppe vier Teams.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1967 68
Fußballsaison 1967/68